Степан Греков:
 Греков, Степан Евдокимович (1768—1833) — русский военачальник, генерал-майор.
 Греков, Степан Максимович (1706—1748) — русский военачальник, один из первых выпускников Школы математических и навигацких наук.